Badia ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

 Badia, ladinischer und italienischer Name der Gemeinde Abtei in Südtirol
 Badia, Ortsteil von Castiglione del Lago, Umbrien, Italien
 Badia a Coltibuono, Weingut in der Toskana
 Badia a Isola, ein Ortsteil von Monteriggioni, Provinz Siena, Italien
 Badia Ardenga, Klosteranlage in der Provinz Siena, Italien
 Badia Calavena, Gemeinde in der Provinz Verona, Italien
 Badia Fiorentina, Nonnenkloster in Florenz
 Badia di Sant’Arcangelo, ehemalige Benediktinerabtei in der Region Umbrien, Italien
 Badia Tedalda, Gemeinde in der Provinz Arezzo in der Region Toskana, Italien
 Badia del Vallès, Stadt in Katalonien, Spanien

Badia oder Badía ist der Familienname folgender Personen:
 Antoni Maria Badia i Margarit (1920–2014), spanischer Romanist, Hispanist und Katalanist
 Carlo Agostino Badia (1672–1738), italienischer Komponist
 Christian Badia (* 1963), deutscher General und Deputy Supreme Allied Commander Transformation der NATO
 Concepció Badia i Millàs (1897–1975), katalanische Sopranistin und Gesangslehrerin
 Domingo Badía y Leblich (1767–1818), spanisch-katalanischer Forschungsreisender, Politiker und Islam-Konvertit
 Juan Alberto Badía (1946–2012), argentinischer Journalist und Rundfunkmoderator
 Tommaso Badia (1483–1547), italienischer Dominikaner und Kardinal

Siehe auch:
 Alta Badia
 Val Badia